Kjartansson est un patronyme islandais dérivé du prénom Kjartan et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Guðni Kjartansson (né en 1946), joueur puis entraîneur islandais de football ;
  (1919–1981), journaliste, écrivain, homme politique et ancien Premier ministre islandais ;
 Ragnar Kjartansson (né en 1976), artiste islandais ;
 Viðar Örn Kjartansson (né en 1990), footballeur international islandais.

Notes et références